Плешако́в — русская фамилия. Известные носители:

 
 Плешаков, Алексей Сергеевич (1914—1988) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Плешаков, Леонид Петрович (1932—2004) — журналист журнала «Огонёк», актёр.
 Плешаков, Пётр Степанович (1922—1987) — министр радиопромышленности СССР (1974—1987), генерал-полковник, Герой Социалистического Труда.
 
 Плешаков, Юрий Сергеевич (1988—2020) — украинский футболист.

Плешакова 
 Плешакова, Ирина Ивановна (в девичестве — Кущ, в первом замужестве — Рутковская) (род. 1969) — советская российская баскетболистка. Заслуженный мастер спорта СССР (1992).
 Плешакова, Ольга Александровна (род. 1966) — генеральный директор авиакомпании «Трансаэро».

Населённые пункты 
 Плешаков — хутор в Волченском сельском поселении Каменского района Ростовской области.
 Плешаков — хутор в Гусевском сельском поселении Каменского района Ростовской области.
  — название населённых пунктов.

См. также 
 Плешаковский
 Плешак